PF - Pink Fight foi o primeiro evento promovido pelo Pink Fight, que aconteceu no dia 29 de Janeiro de 2012.

Resultados 
 Kalindra Faria derrotou Bete Tavares na decisão unânime dos juízes;
 Jennifer Maia finalizou Tatiane Aguiar com um arm-lock no 2R;
 Aline Serio nocauteou Milla Souza no 1R;
 Juliana Aguiar derrotou Weyde Ventura na decisão unânime dos juízes;
 Hérica Tiburcio derrotou Alessandra Silva na decisão unânime dos juízes;
 Criss Schimitz derrotou Rosana “Chun-Li” Albuquerque por nocaute técnico no 3R;
 Vanessa Barbosa derrotou Jeniffer Klieger na decisão unânime dos juízes;
 Kaka Naja derrotou Deise Gorilla na decisão unânime dos juízes.

Links Externos 
 fighterology.com/
 esportes.terra.com.br/ "1o Pink Fight mostra a que vieram as mulheres"

2012 nas artes marciais mistas
Eventos do Pink Fight